Destroy the Machines — дебютный студийный альбом американской металкор-группы Earth Crisis, выпущенный 25 мая 1995 года. Многие считают этот альбом первым настоящим металкор-альбомом. И хотя он получил смешанные отзывы среди критиков и поклонников группы, звучание альбома распространилось в индустрии метала и привело к образованию новых групп, играющих металкор.

В 2006 году американская прогрессив-метал группа Between the Buried and Me записала кавер-версию песни «Forced March» и выпустила её на своём четвёртом альбоме The Anatomy Of. Журнал MetalSucks описал Destroy the Machines как "хардкорный взгляд" на грув-метал Pantera/Exhorder/Prong конца 80-х-начала 90-х годов.

Список композиций 
Все песни были написаны вокалистом группы Карлом Бикнером.

Участники записи 
 Карл Бикнер — вокал, автор песен
 Скотт Крус — лид-гитара 
 Крис Вихман — ритм-гитара
 Иэн Эдвардс — бас-гитара 
 Деннис Меррик — ударные

Примечания

Ссылки